Вклад России в сокровищницу мировой культуры — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых выдающимся личностям России, внёсшим значительный вклад в сокровищницу мировой культуры.

Выпуск монет 
Серия из 12 монет, выпущенных в 1993—1994 годах, состоит из четырёх серебряных монет 900-й пробы номиналом 3 рубля (А. А. Иванов, Анна Павлова, В. И. Суриков, Фёдор Шаляпин), двух палладиевых монет 999-й пробы номиналом 25 рублей (М. П. Мусоргский, Андрей Рублёв), двух золотых монет 900-й пробы номиналом 50 рублей (Д. Г. Левицкий, С. В. Рахманинов), двух золотых монет 900-й пробы номиналом 100 рублей (В. В. Кандинский, П. И. Чайковский) и двух платиновых монет 999-й пробы номиналом 150 рублей (М. А. Врубель, И. Ф. Стравинский).

1993 год

Серебро

Золото

С. В. Рахманинов

П. И. Чайковский

Платина

И. Ф. Стравинский

Палладий

М. П. Мусоргский

1994 год

Серебро

Золото

Д. Г. Левицкий

В. В. Кандинский

Платина

М. А. Врубель

Палладий

Андрей Рублёв

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России